Upshur County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Upshur County (Texas)
Upshur County (West Virginia)